Grzegorz Grochowski (ur. 15 marca 1993 w Jarosławiu) – polski koszykarz występujący na pozycji rozgrywającego, wicemistrz świata do lat 17 z 2010, obecnie zawodnik Dzików Warszawa.

Reprezentant Polski w juniorskich kategoriach wiekowych – do lat 16, 17, 18, 19 i 20. W 2016 roku został powołany do reprezentacji Polski B.

2 czerwca 2017 został zawodnikiem Miasta Szkła Krosno.

14 listopada 2019 dołączył do Startu Lublin.

Na początku sierpnia podpisał kontrakt z I ligowym klubem Dziki Warszawa.

Osiągnięcia 
Stan na 3 grudnia 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej. 
 Drużynowe
 Wicemistrz Polski (2020)

 Indywidualne
 Lider w asystach:
 I ligi (2012)
 II ligi (2011)

 Reprezentacja
  Wicemistrz świata U–17 (2010)
  Mistrz Europy U–20 dywizji B (2013)
 Uczestnik:
 mistrzostw Europy:
 U–20 dywizji B (2012 – 5. miejsce, 2013)
 U–18 (2010 – 6. miejsce, 2011 – 6. miejsce)
 U–16 (2009 – 4. miejsce)
 mistrzostw świata U–19 (2011 – 7. miejsce)
 Lider mistrzostw świata U–19 w asystach (2011 – 5,6 – wspólnie z Vytenisem Čižauskasem)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl
 
  
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na fibaeurope.com 
 Profil na rozgrywki.pzkosz.pl

Polscy koszykarze
Koszykarze SMS PZKosz Władysławowo
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Mosiru Krosno
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Dzików Warszawa
Ludzie urodzeni w Jarosławiu (Polska)
Urodzeni w 1993